«Лемони Сникет: 33 несчастья» () — компьютерная игра 2004 года, созданная по мотивам одноименного фильма с участием Джима Керри.

Сюжет 
Жизнь юных Бодлеров непредсказуема и полна неприятностей. После потери родителей дети были отправлены на проживание к жадному дяде — графу Олафу, желающему заграбастать себе наследство Бодлеров. Лишь объединив усилия и задействовав все свои таланты, сироты смогут разрушить планы зловредного Олафа и его приспешников.

Озвучка 
 Лиам Эйкен — Клаус Бодлер
 Эмили Браунинг — Вайолет Бодлер
 Джим Керри — Граф Олаф
 Тим Карри — Лемони Сникет
 Джослин Блу — Белолицая Дама
 Донна Баллок — Тётя Джозефина
 Си Скотт Баллок — Лысый мужчина
 Джей Гордон — Крюкорукий / Дядя Монти
 Дэниэл Хэген — Мистер По
 Эйприл Стюарт — Судья Штраусс
 Кэри Вюрер — Белолицая Джейн

А также Робин Аткин Даунс и Брайан Степанек.

Русский дубляж 
 Александр Клюквин — Лемони Сникет
 Елена Ивасишина — Вайолет Бодлер
 Дмитрий Филимонов — Клаус Бодлер
 Алексей Колган — Граф Олаф
 Александр Хотченков — Мистер По/Крюкастый
 Юрий Деркач — Лысый мужчина

Отзывы 

Игра получила смешанные отзывы от критиков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный русский сайт
 Прохождение на русском 

Компьютерные игры 2004 года
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры в жанре стимпанк
33 несчастья
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Игры на движке Unreal Engine
Игры для Windows
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для GameCube
Игры для мобильных телефонов
Платформеры
Игры для Java
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные Activision